Вигорс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вигорс, Николас Эйлуорд (1785—1840) — ирландский зоолог и политический деятель.
  (1921—2003) — английский военнослужащий, участник Второй мировой войны, лётчик-ас.